

Села:
 Козинці — Вінницька область, Вінницький район
 Козинці — Вінницька область, Гайсинський район
 Козинці — Київська область, Бучанський район

 Козинці — колишнє село Переяслав-Хмельницького району, Київська область, зняте з обліку у 1973 році.

Див. також 
 Козинцівська сільська рада